Axis Airways was een luchtvaartmaatschappij met een basis in Marseille, Frankrijk. De eerste vlucht van de maatschappij was In 2001. In 2006 is de maatschappij gestopt met het aanbieden van vluchten. Datzelfde jaar ging de maatschappij door als New Axis Airways. Die is definitief gestopt in 2009.

Codes 
 IATA Code: 6V
 ICAO Code: AXY

Voormalige Franse luchtvaartmaatschappij
Economie in Provence-Alpes-Côte d'Azur
Marseille